Арнбрукк () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Реген. Население 2051 человек. Занимает площадь 37,90 км². Официальный код  —  09 2 76 113.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии